WNBA wird als Abkürzung für verschiedene Sportverbände verwendet:
 Women’s National Basketball Association, eine amerikanische Profi-Basketball-Liga für Frauen
 Women's National Book Association, 1917 gegründete Organisation zur Förderung von Frauen im amerikanischen Büchergewerbe
 World Ninepin Bowling Association, die Internationale Vereinigung für Kegeln auf neun Kegel

WNBA